Cantonul Neuilly-l'Évêque este un canton din arondismentul Langres, departamentul Haute-Marne, regiunea Champagne-Ardenne, Franța.

Comune 

|-
| Andilly-en-Bassigny || align="right" | 104 || align="right" | 52360 || align="right" | 52009
|-
| Bannes || align="right" | 392 || align="right" | 52360 || align="right" | 52037
|-
| Beauchemin || align="right" | 109 || align="right" | 52260 || align="right" | 52042
|-
| Bonnecourt || align="right" | 121 || align="right" | 52360 || align="right" | 52059
|-
| Celsoy || align="right" | 106 || align="right" | 52600 || align="right" | 52090
|-
| Changey || align="right" | 218 || align="right" | 52360 || align="right" | 52105
|-
| Charmes || align="right" | 124 || align="right" | 52360 || align="right" | 52108
|-
| Chatenay-Vaudin || align="right" | 58 || align="right" | 52360 || align="right" | 52116
|-
| Dampierre || align="right" | 371 || align="right" | 52360 || align="right" | 52163
|-
| Frécourt || align="right" | 87 || align="right" | 52360 || align="right" | 52207
|-
| Lecey || align="right" | 204 || align="right" | 52360 || align="right" | 52280
|-
| Neuilly-l'Évêque || align="right" | 636 || align="right" | 52360 || align="right" | 52348
|-
| Orbigny-au-Mont || align="right" | 162 || align="right" | 52360 || align="right" | 52362
|-
| Orbigny-au-Val || align="right" | 97 || align="right" | 52360 || align="right" | 52363
|-
| Poiseul || align="right" | 79 || align="right" | 52360 || align="right" | 52397
|-
| Rolampont || align="right" | 1 508 || align="right" | 52260 || align="right" | 52432
|}
 
 

Cantoane în Haute-Marne